Fernhill bezeichnet 
 zwei Orte in Neuseeland
 Fernhill (Hawkes Bay)
 Fernhill (Otago)

 einen kanadischen Friedhof, Fernhill Cemetery